Ansa Ikonen – attrice e regista finlandese
 Antti Ikonen – tastierista finlandese
 Pasi Ikonen – orientista finlandese
 Väinö Ikonen – lottatore finlandese